Санта Гиљермина има више значења:

 Санта Гиљермина (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Гиљермина, Ла Парада Нуева (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику